

Ville 
 Mannheim, commune allemande du Bade-Wurtemberg.

Personnes 
 Amédée Mannheim (1831 - 1906), mathématicien français.
 Karl Mannheim (1893 - 1947), sociologue allemand puis britannique d'origine hongroise.
 Kjetil Manheim (né en 1968), batteur norvégien.

Autres 
 École de Mannheim, cercle musical formé à Mannheim vers 1750

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme